CONSUR Sevens 2014 – dziewiąte mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Confederación Sudamericana de Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie CONSUR, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w dniach 8–9 marca 2014 roku w stolicy Chile, Santiago. Został rozegrany w ramach Igrzysk Ameryki Południowej 2014 i służył również jako kwalifikacja do turnieju rugby 7 na Igrzyskach Panamerykańskich 2015.

Informacje ogólne 
Turniej został rozegrany w ramach Igrzysk Ameryki Południowej 2014 i był to debiut rywalizacji w rugby siedmioosobowym w historii tych zawodów. Prócz walki o medale służył on jednocześnie jako kwalifikacja do turnieju rugby 7 na Igrzyskach Panamerykańskich 2015.

Zawody odbyły się w Centro de Alto Rendimiento Parque Mahuida. Do rozgrywek przystąpiło siedem zespołów, które w pierwszej fazie rozegrały spotkania systemem kołowym w ramach jednej grupy, następnie czołowa dwójka zmierzyła się w finale, dwie kolejne walczyły zaś o brąz. Sędziowie zostali wyznaczeni pod koniec stycznia 2014 roku.

Tytuł mistrzowski obronili Argentyńczycy, awans na Igrzyska Panamerykańskie 2015 uzyskali natomiast Urugwajczycy.

Faza grupowa

Faza pucharowa

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CONSUR 

2014
2014 w rugby union
2014 w Chile
Rugby union w Chile
Sport w Santiago (Chile)